Alloza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alloza (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Alloza (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar